Greg Hughes is een personage uit de soapserie "Santa Barbara".

Greg is een tiener die via telefoontjes contact houdt met zijn moeder, schrijfster Megan Richardson. Megan is op dat moment in Santa Barbara voor een boek over C.C. Capwell. Greg verblijft eventjes bij de Capwells, en dan wordt onthuld dat Greg de zoon van C.C. is.

Megan verlaat de stad omdat ze dodelijk ziek is. Greg is erg verdrietig omdat zijn moeder de enige was dat hij had. De Capwells accepteren Greg uiteindelijk.

Vooral Ted Capwell heeft het er moeilijk mee dat Greg de zoon van C.C. is. Hij was namelijk altijd de jongste zoon en nu niet meer.

Greg trouwt met Emily DiNapoli.

Greg Hughes werd van 1989 tot 1990 gespeeld door Paul Johansson.

Hughes, Greg